

Patronyme 
Classement par ordre alphabétique du prénom
 René Guiette (1893-1976), est un artiste peintre, dessinateur et critique d'art belge.
 Robert Guiette (1895-1976), est un philologue et écrivain belge francophone, frère du précédent.

Homonymie
Homonymie de patronyme